Previn:
 André Previn  (född 1929), tysk-amerikansk pianist, kompositör och dirigent
 Charles Previn (1888– 1973), filmkompositör, musikalisk ledare och dirigent 
 Dory Previn (1925– 2012), amerikansk författare och sångare
 Soon-Yi Previn (född 1970), koreanskamerikansk hustru till Woody Allen

Källor 

Judiska efternamn
Europeiska efternamn